Caldo verde puede hacer referencia a:
 Caldo verde (cocina portuguesa), y también brasileña
 Caldo verde (cocina peruana)